Pfingstberg (letteralmente: "monte della Pentecoste") può riferirsi a:
 Pfingstberg – altura nella città tedesca di Potsdam
 Pfingstberg – frazione del comune tedesco di Flieth-Stegelitz